Inglewood ist der Name folgender Orte:

Australien:
 Inglewood (Queensland)
 Inglewood (Victoria)
 Inglewood (Western Australia)
Vereinigtes Königreich:
 Inglewood Forest, altes königliches Jagdgebiet in Cumberland, England
Kanada:
 Inglewood (Calgary), Wohngebiet in Calgary
 Inglewood (Edmonton), Wohngebiet in Edmonton
 Inglewood (Ontario)
Neuseeland:
 Inglewood (Neuseeland)
Vereinigte Staaten:
 Inglewood, Vorstadt von Los Angeles
 Inglewood (Massachusetts)
 Inglewood (Nebraska)
 Inglewood (Ohio)
 Inglewood (Mecklenburg County, Virginia)
 Inglewood (Rockingham County, Virginia)
 Inglewood (Washington)
 Inglewood bezeichnet außerdem:
 Baron Inglewood, britischer Adelstitel